Kristina Lamperová (* 21. července 1992 Praha) je česká novinářka, autorka a bloggerka. Její otec je zakladatel časopisu Respekt, Ivan Lamper.

Pracovala v Českém rozhlasu a během let 2016–2018 měla svůj vlastní sloupek v magazínu Rodina MF DNES, kde popisovala život svobodné matky. Od října 2018 přispívá do české edice magazínu Harper's Bazaar a je pravidelným přispěvatelem pro online médium Flowee.cz.

Reference 

Čeští novináři
Čeští blogeři
Narození v Praze
Narození 21. července
Narození v roce 1992
Žijící lidé
Ženy